Rhopalopsyche este un gen de insecte lepidoptere din familia Sphingidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Rhopalopsyche